Тризенберг:

 Тризенберг — община в княжестве Лихтенштейн.
 «Тризенберг» — любительский футбольный клуб из Тризенберга, Лихтенштейн.